Регионална лига Републике Српске у фудбалу 2017/18. је десето по реду такмичење Регионална лиге Републике Српске у организацији Фудбалског савеза Републике Српске. У сезони 2017/18. се такмичило 52 клуба, у четири групе, од чега у Групи Запад 16 ,Групи Центар 14 , Групи Исток  16 клубова, те у Групи Југ 6 клубова.

Резултати групе Запад

Резултати групе Центар

Резултати групе Исток

Резултати групе Југ 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол разлика ; Бод = Бодови

Види још 
 Фудбалски савез Републике Српске
 Регионална лига Републике Српске у фудбалу

Референце

Спољашње везе
 Фудбалски савез Републике Српске 

Регионална лига Српске у фудбалу
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2017/18.